Хостикоев () — осетинская фамилия. Известные носители:
 Хостикоев Анатолий Георгиевич (род. 1953) — советский и украинский актёр театра и кино.
 Хостикоева, Зинаида Ахматовна (1937—1995) — советская осетинская поэтесса.